Юрий Кали́нин::
 Калинин, Юрий Алексеевич (1929—2019) — сын полка, юный участник Великой Отечественной войны, общественник, почётный гражданин города Гуково.
 Калинин, Юрий Витальевич (род. 1953) — МСМК СССР, неоднократный чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина.
 Калинин, Юрий Иванович (род. 1946) — член Совета Федерации.
 Калинин, Юрий Тихонович (род. 1938) — советский и российский молекулярный биолог и генетик.
 Калинин, Юрий Яковлевич (1925—2007) — советский и российский энергетик и педагог.